Carlos Campos (ur. 1937) – chilijski piłkarz
 Carlos Campos (ur. 1992) – meksykański piłkarz
 Carlos Campos – brazylijski kajakarz